Can Sanahuja (el Masnou), casa del municipi del Masnou (Maresme).
 Can Sanahuja (Viladecavalls), masia del municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental).
 Casa Sanahuja (l'Hospitalet de Llobregat), casa del municipi de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).